Меньщиково — название населённых пунктов в России:
 Меньщиково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Меньщиково — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.

См. также 
 Меньшиково